Le  Grand Prix moto d'Allemagne 1999 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1999. La compétition s'est déroulée du 16 au 18 juillet 1999 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1999
Allemagne
Sport en Allemagne en 1999